Geelen peut faire référence à : 
 Jim Geelen, mathématicien canadien.
 Pierre Geelen, résistant belge.

 Sittard-Geleen, une commune des Pays-Bas de la province du Limbourg.